Сельское поселение Ельдигинское — упразднённое муниципальное образование (сельское поселение) в составе Пушкинского муниципального района Московской области России.

Административным центром было село Ельдигино.

История 
Образовано в ходе муниципальной реформы 1 января 2006 года.

6 мая 2019 года все городские и сельские поселения Пушкинского муниципального района упразднены и объединены в новое единое муниципальное образование — Пушкинский городской округ.

Глава сельского поселения — Валецкая Людмила Николаевна. Адрес администрации: 141221, Московская область, Пушкинский район, с. Ельдигино, д. 4.

Население

География 
Расположено в западной части Пушкинского района. Граничит с городскими поселениями Софрино, Зеленоградский, Правдинский и Пушкино, городским поселением Пироговский и сельским поселением Федоскинское Мытищинского района, сельским поселением Костинское Дмитровского района. Площадь территории сельского поселения — .

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 16 населённых пунктов трёх упразднённых административно-территориальных единиц — Ельдигинского, Майского и Тишковского сельских округов:

Официальная символика

Примечания 

Упразднённые сельские поселения Московской области
Упразднённые муниципальные образования Пушкинского района Московской области
Сельские поселения, упразднённые в 2019 году